Dangerous Rhythm puede referirse a:
Dangerous Rhythm (sencillo), sencillo y canción incluida en ésta del grupo New Wave Ultravox!.
Dangerous Rhythm nombre original de la banda mexicana de punk rock de la década de 1980 conocida como '''Ritmo Peligroso.